Rantanen peut désigner :
 Heli Rantanen (née en 1970), lanceuse de janelot finlandaise ;
 Jari Rantanen (né en 1961), footballeur finlandais ;
 Mikko Rantanen (né en 1996), hockeyeur finlandais ;
 Paavo Rantanen (né en 1934), diplomate finlandais ;
 Siiri Rantanen (née en 1924), sportive finlandaise ;
 Yrjö Rantanen (1950-2021), joueur d'échecs finlandais.